Седжерс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Седжерс, Джино — американский актёр. 
  (1900-1967) — аргентинский астроном.
  (род. 1958) — бельгийский политик.